Samantha kan syfta på;

 Samantha – ett förnamn av osäkert ursprung
 Samantha (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 3147 Samantha – en asteroid i huvudbältet
 Samantha (serietidning) – en svensk serietidning